Andrei Stepanow bzw. Andrei Stepanov ist der Name folgender Personen:

* Andrei Stepanov (* 1979), estnischer Fußballspieler
 Andrei Jurjewitsch Stepanow (* 1986), weißrussisch-russischer Eishockeyspieler